

Carriera 
Gabriella Da Silva-Fick ha conquistato il 22 febbraio 2021 la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi 460º, mentre nel doppio alla posizione n°413 il 14 ottobre 2019. 

La Da Silva-Fick ha fatto il suo debutto nel circuito ITF nel marzo 2016, mentre l'anno successivo ha ottenuto la sua prima vittoria durante un evento in Kaltenkirchen.

Durante l'Australian Open 2019 - Qualificazioni singolare femminile, prende parte per la prima volta in carriera ad una prova del Grand Slam, uscendo all'esordio. Nella stessa annata vince il primo titolo ITF in doppio a Kaltenkirchen.

Nel febbraio 2021, Gabriella Da Silva-Fick fa il suo debutto in un main draw di un torno WTA al Phillip Island Trophy 2021, dove ha preso parte ad entrambe le discipline. Ottiene la sua prima vittoria in un tabellone principale sconfiggendo la numero 92 del mondo Aljaksandra Sasnovič al secondo turno, dopo aver avuto l'accesso come una lucky loser. La Da Silva-Fick viene poi sconfitta al terzo turno.

Statistiche ITF

Doppio

Vittorie (3)

Sconfitte (4)

Collegamenti esterni